Antonio Bravo puede hacer referencia a
 Antonio Bravo y Alonso (1810-1882), pintor español.
 Antonio Bravo y Tudela (-1891), jurista, periodista y escritor español.
 Antonio Bravo (1906-1992), actor hispanomexicano.
 Antonio Bravo García (1944-), helenista español.
 Antonio Bravo Nieto (1961), historiador del arte español.